TCH steht für:

 Traffic Channel, Sprachkanal in einem GSM-Netz
 das olympische Länderkürzel für Tschechoslowakei
 den Trans-Canada Highway
 den Trans-Caprivi-Highway 

TCH